Hythe  peut faire référence à :
Nom de lieu au Canada
Hythe (un village de l'Alberta au Canada)

Nom de lieu en Angleterre
Hythe (un quartier de Colchester)
Hythe (une ville près de Southampton dans le Hampshire)
Hythe (une ville près de Folkestone dans le Kent)
 Small Hythe, hameau du district d'Ashford dans le Kent
 West Hythe, hameau du district de Folkestone and Hythe dans le Kent
Hythe, ancienne circonscription électorale, depuis 1950 partie de la circonscription de Folkestone et Hythe
Hythe End (un ancien village, devenu un quartier de Staines)
 (un lieu-dit près d'Egham, dans le Surrey)